Fleisch ist mein Gemüse steht für:

 Fleisch ist mein Gemüse (Roman), Roman von Heinz Strunk
 Fleisch ist mein Gemüse (Film), Romanverfilmung von Christian Görlitz (2008)